Franches-Montagnes steht für:
 Freiberge, ein Bereich des Faltenjura in der Schweiz (französischer Name Franches-Montagnes)
 Franches-Montagnes (Bezirk), Bezirk der Schweiz (französischer Name Franches-Montagnes)
 Franches-Montagnes, ein in Abklärung begriffenes Gemeindefusionsprojekt in der Schweiz. Die neue Gemeinde soll aus den Gemeinden Le Bémont (JU), Les Bois, Les Breuleux, La Chaux-des-Breuleux, Les Enfers, Les Genevez (JU), Lajoux (JU), Montfaucon, Muriaux, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais und Soubey entstehen.